

Україна
 Індустріальний район Харків
 Індустріальний район Дніпро

Росія
Індустріальний район Барнаул
Індустріальний район Іжевськ
Індустріальний район Перм
Індустріальний район Хабаровськ

Див. також 
 Індустріальний парк